Gårslev (plaats), een plaats in de Deense regio Zuid-Denemarken, gemeente Vejle
 Gårslev (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Vejle